Plaatsen
 Cedar (British Columbia)
 Cedar (Indiana)
 Cedar (Iowa)
 Cedar (Kansas)
 Cedar (Michigan)

 Persoon
 Cedar Walton (1934-2013), Amerikaans pianist\

 Diversen
 Cedar (gebouw)
 het Engelse woord voor ceder